Bechburg steht für
 Burg Neu-Bechburg, Oensingen, Schweiz 
 Ruine Alt-Bechburg, Holderbank, Kanton Solothurn, Schweiz 

 Bechburg (Adelsgeschlecht), Freiherrenfamilie im Schweizer Mittelland